Флеш () — американський телесеріал за мотивами однойменної серії коміксів, прем'єрний показ якого відбувся на каналі CBS 20 вересня 1990 — 18 травня 1991 (22 епізоди разом із пілотним).

Сюжет 
У випадковій аварії поліцейський криміналіст Баррі Аллен отримує дозу хімікатів і електричний розряд. Баррі виявляє, що ця аварія зробила його найшвидшою людиною на Землі, яка навіть може обігнати швидкість звуку. За допомогою жінки-науковиці Тіни (Крістіни) Макгі він учиться контролювати свої сили, але коли його старшого брата Джея вбивають при виконання службових обов'язків, Баррі просить Тіну зробити йому спеціальний костюм, який зможе витримати надзвукові навантаження. Він вирішує очистити вулиці міста від бандитів. Тепер його ім'я Флеш.

Список епізодів

Примітки

Посилання 
 

Фантастичні телесеріали США
Телесеріали 1990
Пригодницькі телесеріали США